Натуральне число 1295
 1295 рік до нашої ери
 1295 рік нашої ери